Guayabal ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Guayabal (Azua), Municipio in der Provinz Azua in der Dominikanischen Republik
 Guayabal (Independencia), Municipio in der Provinz Independencia in der Dominikanischen Republik
 Guayabal (Guárico), Ort in der Gemeinde San Gerónimo de Guayabal im Bundesstaat Guárico, Venezuela
 Guayabal de Síquima, Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 Guayabal (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín, genannt Comuna 15